Reini – cognome italiano
 Aarne Reini – lottatore finlandese